Il doppio del torneo di tennis Alpirsbach Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Jens Knippschild che hanno battuto in finale Ģirts Dzelde e Tomas Nydahl 1-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (semifinali)
 Pablo Albano /  László Markovits (semifinali)

 Julián Alonso /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Karsten Braasch /  Jens Knippschild (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alpirsbach Challenger 1996